Die Abkürzung AISI bezeichnet:
 einen amerikanischen Fachverband der Stahlindustrie, siehe American Iron and Steel Institute
 einen italienischen Nachrichtendienst, siehe Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna.

AISI